Ґоломб (, )

Населені пункти та їхні частини

Ґоломб — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Ґоломб — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ґоломб — колонія в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ґоломб — лісова осада в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Прізвище 
 Соломон Ґоломб (англ. Solomon Wolf Golomb; 30 травня 1932, Балтімор, штат Меріленд, США — 1 травня 2016, Лос-Анджелес, США) — американський математик.
 Анджей Ґоломб (, 1837, Львів — 2 липня 1903, там само) — львівський архітектор, підприємець.

Див. також 
 Голомб

Примітки